А́нна Фе́ликсовна Литвина́ (род. 29 октября 1966, Москва) — российский учёный-филолог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, специалист по антропонимике, исследователь славянских языковых и культурных контактов, исторической ономастики, истории русского литературного языка.

Биография 
После окончания школы № 57 в 1984 году поступила на русское отделение филологического факультета МГУ. В 1991 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Русский язык и литература». Защитила диплом «Некоторые особенности „простого языка“ первой половины XVIII в.». Училась в аспирантуре Института славяноведения и балканистики РАН. Кандидат филологических наук, тема «Семантика и синтаксис формул в деловых документах XIII—XVII вв.» (руководитель — академик А. А. Зализняк) (1995).

В 1993—1996 годах преподавала русский язык и литературу в средней школе № 520, в 1994—1995 — английский язык на курсах иностранных языков при филологическом факультете МГУ. В 1995—1997 годах была ведущим рубрики «Тенденции» в журнале «Салон». В 1998—2000 годах — сотрудник, в 2000—2003 — сотрудник-консультант Университета штата Иллинойс в Чикаго. В 2004—2006 вела семинар «Летопись, хроника, сага» на кафедре Средних веков исторического факультета МГУ.

С 2003 года является старшим научным сотрудником Института славяноведения РАН. Начала работать в НИУ ВШЭ в 2011 году.

«А. Ф. Литвина является специалистом в области славянских языковых и культурных контактов, истории русского литературного языка. В спектр её интересов входит проблематика, связанная с изучением исторической семантики имени собственного, славяно-германским языковым взаимодействием, функционированием языковых и культурных клише Средневековья и Нового времени, истории русской литературы XVIII — первой половины XX в., автоматическим анализом научного текста».

Муж — член-корреспондент РАН Ф. Б. Успенский (род. 1970).

Библиография 
 
 в соавт. с Ф. Б. Успенским. Траектории традиции: Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI — начала XIII века. — М.: Языки славянской культуры, 2010. — 208 с. — (Studia historica) — ISBN 978-5-9551-0397-6
 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей: Междинастические контакты сквозь призму антропонимики. — М.: ПОЛИМЕДИА, 2013. — 280 с. — ISBN 978-5-7576-0305-6.
 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Похвала щедрости, чаша из черепа, золотая луда… Контуры русско-варяжского культурного взаимодействия. — М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. — 192 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7598-1392-7 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1824-3 (e-book).

Примечания

Литература 
 Анна Феликсовна Литвина // Сотрудники Института славяноведения Российской академии наук / Отв. ред. М. А. Робинсон, А. Н. Горяинов. — М.: Индрик, 2012. — С. 232—234.

Ссылки 
 Страница на сайте Института славяноведения РАН.
 Страница на сайте НИУ ВШЭ.
 Публикации на сайте eLibrary

Преподаватели ВШЭ
Лингвисты России
Кандидаты филологических наук
Сотрудники Института славяноведения РАН